Аристокипр () — правитель кипрского города Солы в начале V века до н. э.

Биография 
По замечанию Евдокимова П. А., среди представителей кипрской знати были популярны двухосновные личные имена с формантом — ΚΥΠΡΟΣ. Отцом Аристокипра, по словам Геродота, был друг афинского законодателя Солона Филокипр. Согласно рассказу «отца истории», сын Филокипра вместе с большинством других правителей острова принял участие в Ионийском восстании на стороне греков против власти персов во время правления Дария I. Аристокипр вместе с лидером восставших киприотов царём Саламина Онесилом погиб в битве при Саламине, произошедшей в 497 году до н. э.

Суриков И. О. критически отнесся к этому сообщению Геродота о родственных связях Филокипра и Аристокипра, отметив, что исторические события с их участием разделены почти столетием.

Лишившись своего царя, Солы тем не менее дольше всех остальных кипрских городов сопротивлялись персам и были покорены только после пятимесячной осады. Курциус Э. объяснил это «национальным настроением духа и любовью к свободе» солийцев, состоявших в основном из афинских переселенцев

Литература 
Первичные источники
 Геродот. История (V.113)

 Исследования
 Суриков И. Е. О принципах наименования новоосновываемых городов в греческом мире архаической и классической эпох // Город в Античности и Средневековье: общеевропейский контекст: доклады международной научной конференции, посвященной 100-летию г. Ярославля / Отв. ред.: В. В. Дементьева. — Ч. I. — Ярославль, 9-15. — С. 113.
 Суриков И. Е. Солон на Востоке: коллизии нарративной традиции // Вестник Древней истории. 2015. № 4 (295). — С. 109.
 Курциус Э. История Древней Греции.
 Евдокимов П. А. «Кипрская полития» Аристотеля и царская власть на Кипре. // ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑ. Исследования по античной истории и культуре. — , 2016. — С. 172.

Правители Кипра
Правители Азии V века до н. э.
Участники греко-персидских войн
Умершие в 497 году до н. э.
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах